Africký pohár národů 1976 bylo 10. mistrovství pořádané fotbalovou asociací CAF. Vítězem se stala Marocká fotbalová reprezentace.

Kvalifikace 

Hlavní článek: Kvalifikace na Africký pohár národů 1976

Základní skupiny

Skupina A

Skupina B

Finálová skupina

Externí odkazy 
 Africký pohár národů na eurofotbal.com
 Africký pohár národů na rssf.com

1976
Fotbal v roce 1976
Fotbal v Etiopii